Lichtstock steht für:
 Kienspan
 ein Kleindenkmal, siehe Totenleuchte

Siehe auch: